

Informatica
 Phenom, famiglia di processori per computer.
 Phenom II, famiglia di processori per computer.

Musica
 Phenom, gruppo musicale rock indiano.
 Phenom, canzone del rapper Xzibit.

Sport
 The Phenom – soprannome dell'artista marziale brasiliano Vítor Belfort (1977-   )
 The French Phenom – soprannome del wrestler canadese René Goguen (1983-   )

Televisione
 Phenom, serie televisiva del 1993-1994.